Originalen Police Bells & Church Sirens er udgivet af det danske rock-band Nephew. "Nightlife Remixet" er mixet af bandets egen keyboardist René Munk Thalund, og er udgivet i 2010 på Police Bells & Church Sirens EP'en.

Nephew-sange